Thomas – angielska forma imienia Tomasz
 Oldfield Thomas – zoolog
 Dean Thomas – postać fikcyjna, uczeń Hogwartu
 Thomas Built Buses – producent autobusów szkolnych z High Point w Północnej Karolinie (USA)

Miejscowości w USA:
 Thomas – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Custer
 Thomas – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Tucker
Gminy w USA:
 Thomas (ang. Thomas Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellsworth
 Thomas (ang. Thomas Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 Thomas (ang. Thomas Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ripley
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Thomas (ang. Thomas County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Thomas (ang. Thomas County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Thomas (ang. Thomas County) – w stanie Nebraska